Ю́рий Кли́мов — имя следующих персоналий:
* Климов, Юрий Григорьевич (род. 1956) — советский и российский футболист.
 Климов, Юрий Михайлович (1940—2022) — советский гандболист, олимпийский чемпион (1976).
 Климов, Юрий Семёнович (1961—2000) — российский офицер, Герой России.